

Persone 
 Ximo Navarro (1988) – calciatore spagnolo
 Ximo Navarro (1990) – calciatore spagnolo